Arraigo puede referirse a:

 Arraigo, ballet de Jerónimo Maesso y Víctor Ullate.
 Arraigo, una medida cautelar en materia procesal penal. 
 Notorio arraigo, estatus jurídico.
 Arraigo (banda), banda argentina de folk metal.